Der Begriff Tungusen hat verschiedene Bedeutungen:

zusammenfassende Bezeichnung für die Angehörigen der (mandschu-)tungusischen Völker, siehe Tungusische Völker
zusammenfassende Bezeichnung für die Sprecher der (mandschu-)tungusischen Sprachen, siehe Tungusische Sprachen
eine veraltete Bezeichnung für die Ewenken und zum Teil auch für die Ewenen; beides sind tungusische Völker

en:Tungus